Alternative – album dei Pet Shop Boys
 The Alternative – album di IAMX
 Alternative Software – editrice di videogiochi

Pagine correlate 
 Medicine alternative
 Musica alternativa